Филипп I Руврский (; ) — граф Артуа и пфальцграф Бургундии с 1347 года, герцог Бургундии с 1350 года, граф Оверни и Булони с 1360 года. Единственный сын Жанны (1326—1360), графини Оверни и Булони, и Филиппа Монсеньора (1323—1346), сына бургундского герцога Эда IV.

Биография 
В 1347 году унаследовал от Жанны II, бабушки по отцовской линии, графство Артуа и пфальцграфство Бургундское (Франш-Конте). От деда по отцовской линии в 1350 году унаследовал Бургундское герцогство. От матери — в 1360 году графства Овернь и Булонь.

Был женат (21 марта 1356 года) на Маргарите Дампьер. Умер бездетным. Похоронен в Сито.

Графство Артуа и пфальцграфство Бургундское отошли его двоюродной бабке Маргарите Французской.

Филипп стал последним бургундским герцогом из Старшего Бургундского дома Капетингов. Два года спустя после его смерти, в 1363 году король Франции Иоанн II Добрый из династии Валуа передал герцогство своему сыну Филиппу II Смелому, основавшему Младший Бургундский дом Капетингов (Бургундский дом Валуа).

Предки

Ссылки 
  Биография

Герцоги Бургундии
Старший Бургундский дом
Графы д’Артуа
Графы Оверни
Графы Булонские
Графы Бургундии
Правители Европы XIV века